Cefeu (fill de Belos), rei d'Etiòpia
 Cefeu (fill d'Àleu), rei de Tegea
 Cefeu (constel·lació)